Ernst Friedländer kan syfta på följande personer:

* Ernst Friedländer (1841−1903), tysk arkivarie 
 Ernst Friedlaender (1895−1973), tysk publicist